

Населені пункти та їхні частини

 Хилічкі — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Хилічкі — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Хилічкі — частина міста Пясечно в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства

Примітки